

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini 20 km brzo hodanje prikazani su u donjoj tablici, a rezultati su iskazani u satima. 

Do Olimpijskih igara u Melbourneu 1956. godine ovu disciplinu zamjenjivala je utrka na 10 km brzog hodanja.

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini 20 km brzo hodanje prikazani su u sljedećoj tablici:

Brzo hodanje na Olimpijskim igrama